Didymopsis är ett släkte av svampar. Didymopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymopsis